Янкаускас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Янкаускас, Александрас Александрович (1925—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Янкаускас, Альгис (род. 1982) — литовский футболист.
 Янкаускас, Константин Стасисович (род. 1986) — депутат муниципального собрания района Зюзино г. Москвы.
 Янкаускас, Кэйтлин (род. 1990) — американская фигуристка.
 Янкаускас, Эдгарас (род. 1975) — литовский футболист.

См. также 
 Янка